luxemburgi nyelv
 luxemburgi nép
 Luxemburg